Money.it è un giornale online italiano edito da Forex Media srl, verticalizzato su argomenti finanziari ed economici. Ha sedi a Roma e a Milano.

Il giornale pubblica notizie quotidianamente, effettuando analisi dettagliate dell’andamento dei mercati finanziari attraverso l’Ufficio Studi di Milano e producendo articoli di informazione e analisi su materie giuslavoristiche e legali grazie agli esperti della redazione di Roma.

La testata collabora attivamente con la storica agenzia di stampa italiana Adnkronos, con Borsa Italiana e con l'Università Cattolica di Milano.

Storia 
Il giornale, sviluppato con il Content Management System SPIP, nasce nel 2006 con il nome di Forexinfo come progetto di formazione finanziaria dedicata agli investimenti valutari.

A maggio 2016 la testata muta il nome di Money.it  ed espande l'offerta editoriale con aree dedicate a risparmio, fisco, lavoro e politica.

A gennaio 2018 viene aperta una nuova sede a Milano , con contestuale istituzione dell’Ufficio Studi diretto da Riccardo Designori, analista finanziario e storica firma di Finanzaonline fino al 2017.

Dal 2019 Money.it si apre anche ai contenuti video, lanciando format come InvestTv, Testa o Croce, Equity Desk e Oggi in Borsa. In questi format sono stati realizzati sin dalle prime settimane di attività approfondimenti e interviste con grandi nomi della politica e dell’economia italiana come Lorenzo Bini Smaghi, Claudio Borghi, Marco Rizzo, Michele Boldrin, Valerio Malvezzi e Luigi Marattin.

Ad aprile 2019 il network economico finanziario comprendente Money.it, Informazionefiscale.it e Scuoladitrading.it, si classifica come primo agglomerato di informazione economica e finanziaria in Italia per numero di utenti unici e quindicesimo nella classifica generale dell'informazione italiana online secondo la società di misurazione indipendente ComScore.

A marzo 2022 Money.it si classifica al primo posto nella categoria Business and Finance secondo la società di misurazione indipendente ComScore sulla base dei dati dell’informazione digitale italiana.

A partire da marzo 2022 viene annunciata l’espansione e la crescita di MoneyMag.ch, il magazine economico-finanziario del gruppo editoriale dedicato alla Svizzera italiana, con l'apertura di una sede a Mendrisio che si aggiunge quella di Lugano.

Note

Collegamenti esterni 

 Sito ufficiale
 Sito svizzero
 Money Certified

Testate giornalistiche on-line italiane